Ла́йонс () — англомовне прізвище і топонім.

Прізвище 

 Ден Лайонс (; 1960) — американський письменник.
 Ізраель Лайонс (; 1739—1775) — англійський математик та ботанік.
 Девід Лайонс (; 1976) — австралійський актор.
 Джозеф Лайонс (; 1879—1939) — австралійський політичний діяч.
 Юджин Лайонс (; 1898—1985) — американський журналіст в СРСР (1928—1934) як кореспондент агентства «United Press».

Топонім

Лайонс — місто, штат Колорадо
 Лайонс — місто, штат Джорджія
 Лайонс — місто, штат Індіана
 Лайонс — місто, штат Канзас
 Лайонс — місто, штат Небраска
 Лайонс — місто, штат Нью-Йорк
 Лайонс — місто, штат Орегон
 Лайонс — місто, штат Пенсільванія
 Лайонс — місто, штат Вісконсин
 Лайонс — селище, штат Іллінойс
 Лайонс — селище, штат Мічиган
 Лайонс — селище, штат Огайо
 Лайонс — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Спортивні клуби та колективи 
 "ГСК Лайонс () — хокейний клуб з міста Цюриха (Швейцарія), заснований у 1932 році.
 «Детройт Лайонс» () — професійна команда з американського футболу розташована в місті Детройт (Мічиган, США).
 «ЦСК Лайонс» () — хокейний клуб з міста Цюриха (Швейцарія), заснований у 1930 році.

Див. також 
 Ліон (значення)

Прізвища